Unió General dels Treballadors d'Alemanya (del seu nom en alemany Allgemeine Arbeiter-Union), partit polític històric d'Alemanya
 Universitat d'Addis Abeba (del seu nom en anglès Addis Ababa University), universitat pública amb seu a Addis Abeba (Etiòpia)
 Universitat d'Aalborg (del seu nom en danès Aalborg Universitet), universitat pública amb seu a Aalborg (Dinamarca)
 Universitat de Klagenfurt (del seu nom en alemany Alpen-Adria-Universität), universitat pública amb seu a Klagenfurt (Àustria)
 Associació d'Universitats Americanes (del seu nom en anglès Association of American Universities), organització que agrupa universitats dels Estats Units i Canadà
 Associació d'Universitats Africanes (del seu nom en anglès Association of African Universities), organització no governamental internacional que agrupa universitats de l'Àfrica
 Unió Atlètica Amateur (del seu nom en anglès Amateur Athletic Union), organització regidora de l'esport als Estats Units
 Allocation Allowance Unit, unitat usada en el comerç de drets d'emissió, en l'aplicació del Protocol de Kyoto
 Avengers: Age of Ultron, pel·lícula estatunidenca del 2015
 AAU (Adenina-Adenina-Uracil) també és un dels triplets que codifica l'asparagina, aminoàcid que es troba a les proteïnes